Nybro kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sverige:
 Nybro (Albæk Sogn) – en bebyggelse i Albæk Sogn, Danmark
 Nybro (Stengård Sogn) – et område i Stengård Sogn, Danmark
 Nybro (Tåning Sogn) – en bebyggelse i Tåning Sogn, Danmark
 Nybro (Ørre Sogn) – en bebyggelse i Ørre Sogn, Danmark
 Nybro (Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Ørslev Sogn, Danmark
 Nybro (Østerlarsker Sogn) – en bebyggelse i Østerlarsker Sogn, Danmark
 Nybro (Kalmar län) – en by i Kalmar län, Småland, Sverige